Aplaja – imię dwóch wysokich rangą asyryjskich urzędników:
 Aplaja (gubernator Zamuy) – asyryjski dostojnik za rządów Aszur-dana III (772–755 p.n.e.) 
 Aplaja („trzeci”) – asyryjski dostojnik z otoczenia asyryjskiego księcia Arda-Mulissi, syna Sennacheryba (704–681 p.n.e.)